Amerikai Egyesült Államok
 Northlake (Dél-Karolina)
 Northlake (Georgia)
 Northlake (Illinois)
 Northlake (Texas)

hasonló néven
North Lake (egyértelműsítő lap)